Жужичі (Вишнян) — населений пункт у Хорватії, в Істрійській жупанії у складі громади Вишнян
 Жужичі (Тинян) — населений пункт у Хорватії, в Істрійській жупанії у складі громади Тинян